Petr Rosol, češki hokejist, * 20. junij 1964, Znojmo, Češka.

Rosol je kariero začel v klubu HC Litvínov v češkoslovaški ligi. V drugem delu kariere je igral še za klube SHC Fassa v italijanski ligi, HC Sierre-Anniviers, HC Lugano, HC Martigny in EHC Visp v švicarski ligi ter Rostocker EC v nemški 3. ligi. Leta 1984 je bil kot 75. izbran na NHL naboru s strani kluba Calgary Flames, toda v ligi NHL ni nikoli zaigral.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno bronasto medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato in dve bronasti medalji, za češko reprezentanco pa na Svetovnem prvenstvu 1993, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Statistika kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 81/82
|
| 39
| 18
| 13
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 82
|
| 5
| 8
| 5
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
| 43
| 16
| 16
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 7
| 10
| 5
| 15
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 40
| 31
| 24
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 33
| 20
| 18
| 38
|
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 33
| 20
| 23
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 32
| 9
| 32
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 47
| 25
| 38
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 41
| 19
| 27
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 90/91
|
| 24
| 23
| 33
| 56
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Alpska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 7
| 6
| 2
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 91/92
|
| 18
| 25
| 29
| 54
|
| 18
|
| 3
| 2
| 4
| 6
|
| 0
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Švicarska 2. liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 8
| 7
| 15
|
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 4
| 5
| 9
| +10
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 24
| 5
| 15
| 20
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 92/93
|
| 6
| 2
| 5
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Martigny
| Švicarska 2. liga
| 93/94
|
| 36
| 24
| 41
| 65
|
| 77
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HC Martigny
| Švicarska 2. liga
| 94/95
|
| 35
| 26
| 37
| 63
|
| 100
|
| 7
| 6
| 7
| 13
|
| 14
|-
| HC Martigny
| Švicarska 2. liga
| 95/96
|
| 35
| 33
| 42
| 75
|
| 41
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 16
|-
| HC Martigny
| Švicarska 2. liga
| 96/97
|
| 40
| 38
| 54
| 92
|
| 144
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|-
| HC Martigny
| Švicarska 2. liga
| 97/98
|
| 38
| 54
| 92
| 146
|
| 36
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| HC Martigny
| Švicarska 2. liga
| 98/99
|
| 27
| 10
| 34
| 44
|
| 34
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 99/00
|
| 36
| 7
| 9
| 16
| -7
| 16
|
| 7
| 3
| 2
| 5
| +4
| 6
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 00/01
|
| 47
| 6
| 13
| 19
| -1
| 10
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -6
| 25
|-
| EHC Visp
| Švicarska 2. liga
| 01/02
|
| 2
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
| 5
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|-
| Rostocker EC
| Nemška 3. liga
| 03/04
|
| 4
| 4
| 0
| 4
|
| 27
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 747
| bgcolor="#7FFF00" | 451
| bgcolor="#7FFF00" | 627
| bgcolor="#7FFF00" | 1078
| bgcolor="#7FFF00" | +5
| bgcolor="#7FFF00" | 696
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 95
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Calgary Flames)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1984
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti HC Sierre-Anniviers
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti HC Martigny
Hokejisti EHC Visp
Hokejisti Rostocker EC